Enrique Díaz se refiere al:

 Enrique Díaz Indiano, (¿?) actor hispanomexicano.
 Enrique "Kicho" Díaz, (1918-1992) músico argentino.
 Enrique Díaz Araujo, (1934- ) historiador y escritor argentino.
 Enrique Díaz Tovar, (1945-2014) cantautor y acordonero vallenato colombiano.
 Enrique Díaz, (1959- ) futbolista costarricense.
 Enrique David Díaz, (1982- ) futbolista uruguayo.